Jancsó Miklós (1868–1930) orvos, belgyógyász
Jancsó Miklós (1903–1966) farmakológus, hisztokémikus, fiziológus
Jancsó Miklós (1921–2014) filmrendező
Jancsó Miklós (1946–2017) erdélyi magyar író, színész, egyetemi oktató
Jancsó Miklós (?) Munkácsy Mihály-díjas formatervező, iparművész
Jancsó Miklós (1952) operatőr
Jancsó Miklós zenész
Jancsó Miklós építész